Ке́лли Ра́йлли (, род. 18 июля 1977, Суррей, Англия) — британская актриса. Она была номинирована на премию Лоуренса Оливье за работу в фильме «После мисс Джули» и за работу в театре Donmar Warehouse (2003—2004). Снималась в фильмах «Райское озеро» (2008), «Шерлок Холмс» (2009) и «Йеллоустоун» (2018 — настоящее время).

Жизнь и карьера 
Райлли родилась и выросла в графстве Суррей, Англия, в семье полицейского и администратора больницы. Училась в школе для девочек в Кингстоне. В середине девяностых она начала свою карьеру с роли в сериале «Главный подозреваемый», после чего дебютировала на театральной сцене Лондона.

Первую главную роль Райлли сыграла в фильме ужасов 2008 года «Райское озеро». Более широкую известность она получила благодаря ролям в фильме «Шерлок Холмс» (2009) и его сиквеле «Шерлок Холмс: Игра теней» (2011), а также в фильмах «Сортировка» и «Я и Орсон Уэллс». В 2012 году она сыграла главную женскую роль в американском фильме «Экипаж». В 2013 году Райлли получила свою первую главную роль на американском телевидении, в сериале ABC «Чёрный ящик».

Личная жизнь
Рейли была помолвлена с актером Джонатом Лотанном с 2007 по 2009. Рейли вышла замуж за Кайла Баугера, финансиста в 2012.

Работы

Фильмография

Работы в театре

Награды и номинации

Награды 
  — Премия Chopard (Каннский кинофестиваль) — Female Revelation
  — Премия Национального совета кинокритиков США — лучший актёрский ансамбль (за фильм «Миссис Хендерсон представляет»)
  — Empire Awards — лучший дебют (за фильм «Миссис Хендерсон представляет»)

Номинации 
  — Премия Лоренса Оливье — лучшая актриса (в театральной пьесе «После мисс Джули»)
  — Премия британского независимого кино — лучшая актриса британского независимого фильма (за фильм «Миссис Хендерсон представляет»)
  — Премия Сезар — лучшая женская роль второго плана (за фильм «Красотки»)
  — Премия британского независимого кино — лучшая актриса британского независимого фильма (за фильм «Райское озеро»)
  — Премия Лоренса Оливье — лучшая актриса (в театральной пьесе «Отелло»)

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы Великобритании